Johann Karl Erler ist der Name folgender Personen:

* Johann Karl Erler der Ältere (1770–1848), deutscher Theologe
 Johann Karl Erler der Jüngere (1802–1875), deutscher Theologe